Detta är en lista över världens största språk efter antal talare. Här listas uppgifter publicerade olika år, från Nationalencyklopedin (NE) och andra källor (se källhänvisning). De data som ges är ofta uppskattningar, och olika källor ger något olika uppgifter. Därför ska materialet främst ses som ett sätt att grovt jämföra olika språk med varandra.

Förklaring till datan
Årtalen anger i regel året då datan publicerades. Siffrorna gäller antalet modersmålstalare, det vill säga de personer som använder ett visst språk som förstaspråk.

NE-siffrorna är från två olika listningar, publicerade 2007 respektive 2010. Vilka källor NE använt är oklart.

Ethnologue-siffrorna (listade som 13:e respektive 18:e upplagan) är endast delvis kompatibla med NE-siffrorna. SIL (som sammanställer Ethnologue) delar ofta upp språk i mindre delar. Detta gäller "språk" som quechua, arabiska och malajiska. Noteringen för 1996 (som endast är en sifferinhämtning från den tryckta upplagan där ingen lista över största språk finns medtagen) försöker kompensera detta med att kombinera data från flera språknoteringar, där detta är möjligt och rimligt. För vissa språk med mycket avvikande siffror har kolumnen lämnats tom. Noteringen för 2015 är dock hämtad från den mindre listningen på ethnologue.com. Där listas endast vissa av språken.

Se även
 Världsspråk
 Lista över utrotningshotade språk

Kommentarer

Referenser

Största
Demografi